The Last Man (englisch für „Der letzte Mensch“) steht für:
 The Last Man (Thomas Campbell), Dichtung von Thomas Campbell (1823)
 The Last Man (Theaterstück), unvollendetes Theaterstück von Thomas Lovell Beddoes (1824)
 The Last Man (Edward Wallace), Dichtung von Edward Wallace (1839)
 The Last Man, Originaltitel eines Romans von Mary Shelley  (1826) 

Siehe auch:
 Ende der Geschichte (The End of History and the Last Man), Buch von Francis Fukuyama (1992)
 Der letzte Mensch